L'édition masculine 2002 du tournoi de tennis de Doha se déroule du  au , sur dur en extérieur. Elle appartient à la catégorie International Series.

Faits marquants 
 Younès El Aynaoui remporte le  titre ATP de sa carrière en simple en écartant en finale Félix Mantilla.

 En double, Donald Johnson et Jared Palmer décrochent leur  titre ensemble en s'imposant en finale face à Jiří Novák et David Rikl. Il s'agit de leur  et  titre respectif dans la discipline.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Doha (WTA 2002)
 Tournoi de tennis de Doha
 Saison 2002 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel
 
 

ATP 2002
Doha
Sport au Qatar en 2002
Tennis en janvier 2002